Александр Тараканов:
 Тараканов, Александр Иванович (род. 1935) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации.
 Тараканов, Александр Яковлевич (1915—1941) — танкист, Герой Советского Союза.